El término Midnight —en español: Medianoche— puede hacer referencia a:

 Midnight, canción de Elan.
 Midnight, canción de Coldplay.
 Midnight, película de 1939.